O'Fallon peut désigner :

Patronyme 
 Peter O'Fallon, réalisateur, scénariste et producteur américain.

Toponymie 
 O'Fallon, ville de l'Illinois, dans le comté de Saint Clair aux États-Unis d'Amérique ;
 O'Fallon, ville du Missouri, dans le comté de Saint Charles aux États-Unis d'Amérique.